Svatých Marků je více:
 Marek Evangelista – autor jednoho ze čtyř kanonických evangelií
 Marek (papež) – 34. papež katolické církve žijící ve 4. století

 Svatý Marek – kopec a boží muka u Brušperka v okrese Frýdek-Místek

 Marek Crisini
 Marek Chong Ui-bae
 Marek Ji Tianxiang